Guilly (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Guilly (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym